Пансарбил фм/29 (, pansarbil — бронеавтомобиль, fm (försöksmodell) — экспериментальная модель), сокращённо — Пбил фм/29 (), заводское обозначение — Ландсверк Л-170 () — шведский бронеавтомобиль. Разработан компанией «Ландсверк» () в 1930 году на шасси своего грузового автомобиля и в 1932 году принят на вооружение Шведской армии. Был произведён один бронеавтомобиль данного типа, который продолжал использоваться в учебных частях шведской армии вплоть до 1946 года.

История создания 
Бронеавтомобиль создавался как замена Pbil m/26, который к этому времени уже сильно устарел. Шасси бронеавтомобиля были изготовлены компанией «Ландсверк» () в 1930 году, в то время как бронекорпус и окончательная сборка производились на военно-морской верфи в Оскарсхамне. В 1932 году сборка бронеавтомобиля была завершена и первый экземпляр поступил на вооружение первого полка гвардейской кавалерии шведской армии под обозначением Pbil fm/29.

Бронеавтомобиль был вполне современным для своего времени, имел полный привод, мощное пушечно-пулетное вооружение и мог двитаться как вперёд так и назад, так как имел дополнительное водительское место в кормовой части. Однако, производство Pbil fm/29 обходилось слишком дорого и от его серийного производства пришлось отказаться. Предпочтение было отданно Pbil m/31 как более дешёвому в производстве.

Pbil fm/29 (регистрационный номер 810) продолжал использоваться в первом лейб-кавалерийском полку для подготовки механиков-водителей Pbil m/39 и Pbil m/40 до 1946 года.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 
Корпус и башня Pbil fm/29 собирались из железных листов способом заклёпочного соединения.

Вооружение 
Вооружение Pbil fm/29 состояло из одной 37 мм морской пушки m/98 B и двух 6,5 мм пулемётов m/14 жидкостного охлаждения.

Двигатели и трансмиссия

Ходовая часть

Состоял на вооружении

Где можно увидеть 

  — Танковый музей в Аксвелле.

Примечания

Ссылки 
 Pansarbil L-170 (fm/29) 
 Swedish armour 
 Pansarbil fm/29

См. также 

Бронеавтомобили Швеции
Тяжёлые бронеавтомобили
Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили Второй мировой войны